Morena o Morrena, materials i sediments barrejats amb neu que són empesos per la llengua d'una glacera
 Morena o hemorroide, una malaltia que consisteix en la dilatació d'una vena de l'anus o del recte
 Morena (peix) (Muraena helena), peix de la família dels murènids
 Morena gegant (Gymnothorax javanicus), peix de la família dels murènids
 Morena de vora groga (Gymnothorax flavimarginatus), peix de la família dels murènids
 Morena ondulada (Gymnothorax undulatus), peix de la família dels murènids
 Morena verda (Gymnothorax funebris), peix de la família dels murènids